Молина Енрикез има више значења:

 Молина Енрикез (Лопез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Молина Енрикез (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику